Покондирена тиква се може односити на:

 Покондирена тиква, комедију Јована Стерије поповића из 1838.
 Покондирена тиква (опера), комичну оперу у три чина  Миховила Логара, написану 1956.
 Покондирена тиква (ТВ филм из 1981), југословенски ТВ филм из 1981.
 Покондирена тиква (ТВ филм из 1986), југословенски ТВ филм из 1986.
 Покондирена тиква (ТВ филм из 1997), југословенски ТВ филм из 1997.